Джессика Бибби (; род. 23 августа 1979 года в Мельбурне, Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2000 года в третьем раунде под общим сорок пятым номером клубом «Нью-Йорк Либерти». Играла на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Джессика Бибби родилась 23 августа 1979 года в городе Мельбурн (штат Виктория).

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте wnbl.com.au
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Баскетболисты Австралии
Игроки «Данденонг Рейнджерс»
Игроки «Нью-Йорк Либерти»
Игроки «Канберра Кэпиталз»
Игроки сборной Австралии по баскетболу